

Geografia 
 Italia
 Sanguigna – frazione del comune di Colorno

Arte 
 Sanguigna – tecnica grafica e strumento da disegno 
 Sanguigna – pigmento inorganico naturale